Alterbach ist ein Gewässername:

 Alterbach (Netphe), rechter Zufluss der Netphe in Afholderbach, Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Alterbach (Salzach) – zwei Zuflüsse der Salzach im Bundesland Salzburg; flussabwärts:
 Anifer Alterbach, linker Zufluss gegenüber von Elsbethen, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Alterbach oder Alter Bach, rechter Zufluss bei Itzling, Stadt Salzburg

Siehe auch:
 Altenbach
 Alter Bach
 Altergraben
 Alter Graben
 Altersbach